Вади́м Во́лков:
 Волков, Вадим Васильевич (1923—2016) — советский и российский учёный-физик, профессор, лауреат Государственной премии СССР и премии им. Г. Н. Флерова.
 Волков, Вадим Викторович (род. 1965) — российский социолог.